|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel DFS Classic) van 2008 vond plaats van 9 tot en met 15 juni 2008 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 27e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

In het enkelspel won de ongeplaatste Oekraïense Kateryna Bondarenko het eerste toernooi in haar carrière. Ze versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Belgische Yanina Wickmayer in drie sets.

In het dubbelspel won het als eerste geplaatste duo Cara Black en Liezel Huber het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste duo Séverine Brémond en Virginia Ruano Pascual na twee korte sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Halve finale en finale

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Birmingham 2008
Birmingham